Gósol kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Gósol (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Lleida, 
 Gósol (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar